Název Bohuňov má více obcí:
 Bohuňov (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Bohuňov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy